Het wereldkampioenschap superbike van Jarama 1991 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 28 april 1991 op het Circuito Permanente del Jarama nabij Madrid, Spanje.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Jarama